Курмарк ( — «электоральная марка») может означать:
  — западная часть маркграфства Бранденбург.
 «Курмарк» — моторизованная дивизия вермахта.